Levski kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Levski, kommun, Pleven, 
 Levski (ort), Pleven, Obsjtina Levski, 
 Levski (berg), Plovdiv, 
 Levski (distrikt), Pazardzjik, Obsjtina Panagjurisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar